El 20 de novembre de 2011 se celebraran eleccions a Corts Generals. Seran les onzenes eleccions generals des de la Transició, i es renovaran els 350 escons del Congrés dels diputats i 208 dels 264 escons del Senat.

Sondejos d'intenció de vot

Pel Centre d'Investigacions Sociològiques

Pels mitjans de comunicació

Referències 

2011
Eleccions generals espanyoles